Ängby kan avse 

 Norra Ängby – en stadsdel i Bromma i västra Stockholm
 Södra Ängby – en stadsdel i Bromma i västra Stockholm
 Stora Ängby– en herrgård i Bromma (Norra Ängby) där stadsdelarna Norra Ängby och Södra Ängby byggdes.
 Ängby, Årsta gård– ett tidigare torp under Årsta gård i södra Stockholm.
 Ängby IF– idrottsklubb